Клиново — название населённых пунктов:

Россия 
 Клиново — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Клиново — деревня в составе города Псков Псковской области.
 Клиново — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Клиново-Новосёловка — название деревни в Харьковской губернии до 1861 года.

См. также 
 Клин
 Клиновка
 Клиновое
 Клиновый
 Клинское